Carl Richardsen – politico tedesco
 Oddvar Richardsen – calciatore norvegese, attaccante
 Philipp Richardsen – pianista austriaco
 Rune Richardsen – ex calciatore norvegese, centrocampista